Dębnik – polski herb szlachecki z nobilitacji.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYt jest ich 14, w tym 4 podstawowe 

 Dębnik - część miasta Bochnia
 Dębnik - część miasta Brzeszcze
 Dębnik - część miasta Dąbrowa Górnicza
 Dębnik - część miasta Zawadzkie
 Dębnik – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Dębnik - część wsi Strzelce Wielkie w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa
 Dębnik - część wsi Swarzów w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Olesno
 Dębnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Dębnik - część wsi Brzączowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Dębnik – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków
 Dębnik - część wsi Nowosiółki Dydyńskie w woj. podkarpackiem, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Dębnik – część wsi Kamień w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Dębnik – kolonia wsi Dzierzgów w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków
 Dębnik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel

Inne 
 Dębnik – szczyt w Grzbiecie Wschodnim, w Górach Bardzkich, w Sudetach Wschodnich.

Zobacz też 
 Dębniki